Avron désigne :
 le plateau d'Avron, situé à l'est de Paris, en Seine-Saint-Denis ;
 la station de métro Avron du métro de Paris, sur la ligne 2 ;
 Philippe Avron est un acteur français (1928-2010) ;
 la rue d'Avron est une voie du  de Paris, en France.